Chrzanów (district), in woiwodschap Klein-Polen
 Chrzanów (stad), in dit district
 Chrzanów (gemeente in powiat Chrzanowski)
 Chrzanów (gemeente in powiat Janowski)
 Chrzanów (Lublin), in deze gemeente